Dies ist eine Liste großer Städte in Kambodscha.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Kambodscha ist Phnom Penh mit einer Einwohnerzahl von 2.885.590 (Stand 1. Januar 2005, mit Umland). Damit konzentriert sich rund 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der Tabelle sind die Städte über 7.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 3. März 1998, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Phnom Penh ist selbständig und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung Kambodschas

Weblinks 
 National Institute of Statistics (englisch)
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Kambodschas

 
Kambodscha